Awá puede referirse a:
 El pueblo indígena Awá (Kwaiker) de la frontera entre Ecuador y Colombia.
 El pueblo indígena Awá (Guajá) del estado de Maranhão, Brasil.
 Awa (Mobuta), un pueblo indígena de las Tierras Altas Orientales en Papúa Nueva Guinea.
 Idioma awa, la lengua de los Awa (Mobuta) (ISO/DIS 639-3 código: awb).
 Awa, una ciudad japonesa en la Prefectura de Chiba.
 Awa, una ciudad japonesa en la prefectura de Tokushima.
 Awa, una provincia histórica de la Prefectura de Chiba, Japón.
 Leena Peisa, uno de los miembros de la banda de hard rock Lordi.
 Los awápa, chamanes de los indígenas bribris de Costa Rica. 
 A-WA, un trío de cantantes israelíes de origen yemení.